Ludwig Sütterlin ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Sütterlin (Germanist) (1863–1934), deutscher Linguist und Germanist
 Ludwig Sütterlin (Grafiker) (1865–1917), deutscher Grafiker, Pädagoge und Schriftentwickler